Sonnleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Theodor Sonnleitner (1869–1939), österreichischer Jugendbuchautor
 Eckart Sonnleitner (* 1963), österreichischer, freischaffender Künstler
 Gerd Sonnleitner (* 1948), Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Präsident des europäischen Bauernverbandes COPA
 Hans Sonnleitner (1931–2021), deutscher Verleger
 Johann Sonnleitner (* 1941), österreichischer und Schweizer Musikpädagoge, Organist, Cembalist und Musikhistoriker
 Johann Sonnleitner (Germanist) (* 1958), österreichischer Germanist
 Marco Sonnleitner (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Mario Sonnleitner (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Norman Sonnleitner (* 1978), deutscher Schauspieler
 Otto Sonnleitner (1906–1985), deutscher Bildhauer
 Sissy Sonnleitner (* 1953), österreichische Köchin
 Verena Sonnleitner (* 1971), österreichische Beamtin
 Walter Sonnleitner (* 1947), österreichischer Wirtschaftsjournalist

Siehe auch:
 Sonnleithner